Pousaz ist der Familienname folgender Personen:

 Guillaume Pousaz (* 1981/1982), Schweizer Unternehmer
 Jacques Pousaz (1947–2022), Schweizer Eishockeyspieler